

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Mariasdorf

Rumunia 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Lărguța